DAS (informatyka) – Direct Attached Storage
 Deterministyczny automat skończony
 DAS (sieci komputerowe) – Dual Attached Stations